

Nom de personne 
 Marlène, prénom féminin
 Marlène (1969-), une animatrice de télévision française et espagnole

Titre d'œuvres 

 Marlène, film réalisé par Pierre de Hérain sorti en 1949 ;
 Marlène, chanson de Dominique Dussault représentant Monaco à l'Eurovision 1970 ;
 Marlène, chanson de Noir Désir sur l'album Tostaky sorti en 1992 ;
 Marlène, chanson de 1992 reprise par Sinsemilia sur l'album Debout, les yeux ouverts sorti en 2004.

Voir aussi